Круторечка — река в Томской области России, правый приток Юрмета. Устье реки находится в 16 км от устья Юрмета по правому берегу. Протяжённость реки 16 км. Высота устья — 73 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от водомерного поста села Зырянское до устья, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта — 13010400312115200022404.

Примечания 

Бассейн Чулыма (приток Оби)
Реки Молчановского района